La Superliga 2011 è la 7ª edizione del campionato di football americano di primo livello, organizzato dalla SAAF.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

Classifiche
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Divizija Centar

Divizija Sever

Divizija Jug

Playoff

Tabellone

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

VII Serbian Bowl

VII Serbian Bowl

Verdetti 
   Campioni della Serbia 2011
 , , , , , ,  e  ammesse alla Superliga 2012
 , , , , , , , , , ,  e  formeranno la Prva Liga 2012

Note

Voci correlate 
Campionato serbo di football americano
Arena Liga 2011

Collegamenti esterni 
 
 
 

 2011